Рамсес — имя нескольких древнеегипетских фараонов.

 Рамсес I — древнеегипетский фараон из XIX династии.
 Рамсес II Великий — древнеегипетский фараон из XIX династии, один из известнейших фараонов Древнего Египта. Именно в честь него называли следующих Рамсесов.
 Рамсес III — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес IV — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес V — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес VI — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес VII — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес VIII — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес IX — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес X — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес XI — древнеегипетский фараон из XX династии.
 Рамсес Саптах — древнеегипетский фараон из XIX династии.
Рамсес (царевич) — древнеегипетский царевич, сын фараона Рамсеса II.

См. также 
 Рамзес

Примечания